Alhassane Keita (Conakry, 16 april 1992) is een Guinees voetballer die bij voorkeur als aanvaller speelt. Hij speelt sinds 2018 bij CF Os Belenenses, dat hem overnam van reeksgenoot CS Marítimo.

Clubcarrière 

Keita debuteerde op 26 augustus 2011 voor FC Metz in de Ligue 2 tegen CS Sedan. Tijdens het seizoen 2014/15 wordt hij voor één seizoen uitgeleend aan K. Lierse SK. Hij scoorde bij zijn debuut op de openingsspeeldag van het seizoen meteen twee doelpunten tegen KV Oostende.

Statistieken

Guinees voetballer